Weir puede referirse a:

 Weir (Lancashire), Inglaterra
 WEIR, Arquitectura, Ingeniería y Comunicaciones Consulting, empresa de consultoría creada en 2015, en Colombia.

Estados Unidos 
 Weir (Kansas)
 Weir (Misisipi)
 Weir (Texas)

Personas 
 David Weir, futbolista escocés.
 Elizabeth Weir, personaje de la serie Stargate.
 Judith Weir, compositoria escocesa.
 Peter Weir, director de cine australiano.